Hiszpańska Formuła 3 Sezon 2007  – siódmy sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 31 marca na torze Circuito del Jarama, a zakończył 11 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Máximo Cortés, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Escuderia TEC-Auto.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Puchar F300

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship